U.S. National Championships 1898 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1898 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 15–22 sierpnia, na kortach Newport Casino w Newport, natomiast kobiety w dniach 14–18 czerwca, na kortach Philadelphia Cricket Club w Filadelfii.

Była to osiemnasta edycja turnieju męskiego i dwunasta damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1898 w Ameryce Północnej
1898 w tenisie ziemnym
US Open według lat